Mills é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Mills (Iowa)
Condado de Mills (Texas)

Desambiguações de topônimos